Gerda Steinhoff
 Halina Gabor-Steinhoff
 Janusz Steinhoff
 Johannes Steinhoff
 Steinhoff International Holdings